Gineceu se poate referi la:

Gineceu (locuință), apartament rezervat femeilor în casele antice grecești
Gineceu (religie), loc rezervat femeilor în vechile biserici creștine
Pistil, sau gineceu, organul feminin de reproducere a plantelor fanerogame, format din ovar, stil și stigmat